Ochotona gaoligongensis is een zoogdier uit de familie van de fluithazen (Ochotonidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Wang, Gong & Duan in 1988.

Voorkomen 
De soort komt voor in het oosten van de Chinese provincie Yunnan, in de Gaoligong Shan.

Fluithazen
IUCN-status onzeker